Хоанка има више значења:

 Хоанка (Соходол), насеље у округу Алба у Румунији
 Хоанка (Видра), насеље у округу Алба у Румунији